Kroton (stad), een polis (huidige Crotone in Magna Graecia)
GSVV Kroton, een studentenvolleybalvereniging
Kroton (Cyberman), een Cyberman